Émile Augier (1820-1889) – poeta, drammaturgo e scrittore francese
 Guillem Augier de Grassa – (fl. XIII secolo) – trovatore francese
 Guillem Augier Novella – (fl. XIII secolo) – trovatore francese
 Jean Augier (1909-1997) – religioso e botanico francese
 Joanny Augier, propr. Jean-Baptiste Augier (1813-1855), drammaturgo e giornalista francese